Ahmed Eid ist der Name folgender Personen:

* Ahmed Eid (Schwimmer) (* 1960), ägyptischer Schwimmer 
 Ahmed Eid (Fußballspieler, 2001) (* 2001), ägyptischer Fußballspieler
 Ahmed Eid Abdel Malek  (* 1980), ägyptischer Fußballspieler 
 Ahmed Eid Maher Beirakdar (* 1955), syrischer Fußballspieler